Anthony Foxx (né en 1971), homme politique américain ;
 Corinne Foxx (née en 1994), mannequin et actrice américaine ; 
 Inez and Charlie Foxx, duo vocal américain ;
 Jamie Foxx (né en 1967), chanteur et acteur américain ;
 Jimmie Foxx (1907-1967), joueur américain de baseball ;
 John Foxx (né en 1947), chanteur anglais ;
 Redd Foxx (1922-1991), acteur américain ;
 Virginia Foxx (née en 1943), femme politique américaine.
 Sydney Foxx chanteuse britannique a œuvré avec le groupe Empire de Peter Banks, ex-Yes.

Patronyme anglais